Digiturk (произн. диджитюрк) — турецкий оператор цифрового вещания. Основан в январе 1999 года. Предоставляет услуги с апреля 2000 года. Обладает эксклюзивными правами на трансляцию футбольных матчей Турецкой Суперлиги. Распространяет сигнал со спутника Eutelsat 7A.
Некоторые каналы оператора вещают со спутника Türksat.

Имеет в пакете 250 телеканалов. Предоставляет услуги в формате высокой чёткости и трёхмерном формате посредством Digiturk HD, Digiturk Plus и Digiturk IQ. Имеет собственные каналы Dizimax Sci-Fi, Dizimax Entertainment, Dizimax Comedy, Dizimax Vice, Dizimax Drama, Moviemax Oscars, Moviemax Comedy, Moviemax Family, Moviemax Premier, Moviemax Premier 2, Moviemax Stars, Moviemax Festival, Moviemax Action, Moviemax Action 2, Moviemax Turk, İZ TV, Turkmax Gurme, Lig TV, Lig TV 2, Lig TV 3, Nickelodeon (Türkiye), Nick Jr. (Türkiye), MTV Live HD, VH1. Эти каналы также доступны в высокой чёткости. Среди иностранных каналов доступны MGM Movies, Eurosport, Mezzo, VH1, Cartoon Network, Disney XD, National Geographic Channel, National Geographic Wild. Обладает правами на трансляцию футбольных матчей Английской Премьер-лиги, Бразильской Серии А, Российской Премьер-лиги, баскетбольной Евролиги и Турецкой баскетбольной лиги.

Абоненты 
В 2014 году было зафиксировано более 2,8 млн абонентов оператора Digiturk.

Каналы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Компании Турции